Ermenegildo Pistelli (1862-1927) – presbitero, filologo classico, glottologo e papirologo italiano
 Lapo Pistelli (1964) – dirigente d'azienda, politico e docente italiano, figlio del politico Nicola
 Nicola Pistelli (1929-1964) – politico e giornalista italiano